Лудерсдорф-Вильферсдорф () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Штирия. 

Входит в состав округа Вайц.  Население составляет 1898 человек (на 31 декабря 2005 года). Занимает площадь 12,82 км². Официальный код  —  61727.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Франц Клинкан (АНП) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 15 мест.

 АНП занимает 9 мест.
 СДПА занимает 4 места.
 Зелёные занимают 2 места.

Ссылки 
 Официальная страница 

Общины Штирии